Kaliman Asen II era figlio del Sebastocratore Alessandro, fratello minore di Ivan Asen II di Bulgaria. La madre di Kaliman Asen II è sconosciuta e i tentativi di identificarla come una principessa serba si basano sull'errata identificazione di Kaliman Asen II con il sebastocratore Kaloyan, che era ancora vivo nel 1258-1259.

Nel 1256 Kaliman Asen uccise suo cugino Michele Asen I durante una battuta di caccia nei pressi della capitale di Tarnovo e usurpò il trono. Nel frattempo sposò la vedova di Michele Asen I, la figlia il cui nome non ci è stato tramandato di Rostislav Michajlovič, ma non riuscì a mantenere il trono. Rostislav avanzò su Tarnovo da Belgrado e Kaliman Asen II fuggì dalla capitale. Rostislav tornò in patria con la figlia e rivendicò il titolo di imperatore di Bulgaria, mentre un cognato di Michele Asen I, Mico Asen, salì al trono. Nel frattempo, Kaliman Asen II era stato assassinato dopo essere stato abbandonato dalla maggior parte dei suoi seguaci.

Bibliografia

Collegamenti esterni 

 Lista dettagliata di sovrani bulgari

Zar dei Bulgari
Dinastia Asen